

Жешувек — село в гміні Свежава Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Жешувек — село в гміні Окса Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства